Jméno a příjmení Rudolf Grossmann nebo Rudolf Großmann má více známých nositelů:

 Rudolf Grossmann (malíř) (1882–1941), německý malíř a grafik
 Rudolf Grossmann (1882–1942), rakouský teoretik anarchismu, vizte Pierre Ramus
 Rudolf Grossmann (romanista) (1892–1980), německý romanista a hispanista
 Rudolf Großmann (zpěvák) (1901–1983), německý operní zpěvák (bariton)